Династія Чень — династія, що володарювала частиною південного Китаю після падіння династії Лян
 2963 Чень Цзяген — астероїд головного поясу

Прізвище 

Чень () — китайське прізвище:
 Чень Айсень — стрибун у воду, дворазовий олімпійський чемпіон
 Чень Басянь — засновник і перший імператор династії Чень
 Чень Бінде — воєначальник
 Чень Боцзун — 3-й імператор династії Чень
 Чень Вейлін — важкоатлетка, олімпійська медалістка
 Чень Даньцин — художник
 Чень Децюань — ковзаняр, олімпійський медаліст
 Чень Дін — легкоатлет, олімпійський чемпіон
 Чень Жолінь — стрибунка у воду, п'ятиразова олімпійська чемпіонка
 Чень Ібін — гімнаст, олімпійський чемпіон
 Чень Ін ( 1971) — китайська бадмінтоністка, призерка чемпіонату світу та Азійських ігор, учасниця Олімпійських ігор
 Чень Ін ( 1987) — китайська борчиня вільного стилю, бронзова призерка чемпіонату Азії
 Чень Ін ( 1977) — китайська китайська спортсменка, стрілець, олімпійська чемпіонка
 Чень Іфей — художник, дизайнер і режисер
 Чень Ї — маршал і дипломат
 Чень Кайге — кінорежисер
 Чень Лін — лучниця, олімпійська медалістка
 Чень Лун — бадмінтоніст, олімпійський медаліст
 Чень Мен ( 1986) — китайська борчиня вільного стилю, чемпіонка Азії, бронзова призерка Азійських ігор
 Чень Менцзя — історик, палеограф і поет
 Чень Пейна — яхтсменка, олімпійська медалістка
 Чень Сєся — важкоатлетка, олімпійська чемпіонка
 Чень Сяоцзюнь — синхроністка, олімпійська медалістка
 Чень Сюй — 4-й імператор династії Чень
 Чень Хао — акторка, телеведуча та співачка
 Чень Хуншоу — художник часів династії Мін
 Чень Цзи-ан — поет часів династії Тан
 Чень Цзіжу — художник, письменник і каліграф часів династії Сун
 Чень Цзінь — бадмінтоніст, олімпійський медаліст
 Чень Цзюань — китайська борчиня вільного стилю, срібна призерка чемпіонату Азії
 Чень Цюфань — письменник і сценарист
 Чень Цянь — 2-й імператор династії Чень
 Чень Чен — голова уряду Республіки Китай
 Чень Чжунши — письменник
 Чень Чун — голова уряду Республіки Китай
 Чень Чунь — художник, каліграф і поет часів династії Мін
 Чень Шичжень — художник, літератор і критик часів династії Цін
 Чень Шигун — лікар-хірург і поет часів династії Мін
 Чень Шидао — поет часів династії Сун
 Чень Шубао — останній імператор династії Чень
 Чень Шуйбянь — 5-й президент Республіки Китай
 Чень Юй-і — поет і державний службовець часів династії Сун
 Чень Ян'ін — важкоатлетка, олімпійська чемпіонка

Китайські прізвища